Oscar Nils Per Johansson, född 6 maj 1995, är en svensk fotbollsspelare som spelar för IFK Värnamo.

Karriär
Johansson gjorde nio mål och två assister på 30 matcher i Superettan 2017 för IFK Värnamo. I januari 2018 värvades Johansson av Trelleborgs FF, där han skrev på ett treårskontrakt. Efter säsongen 2020 lämnade Johansson klubben.

I februari 2021 blev Johansson klar för en återkomst i IFK Värnamo, där han skrev på ett tvåårskontrakt. I januari 2022 förlängde Johansson sitt kontrakt fram över säsongen 2023.

Källor

Oscar Johansson på elitefootball

Noter

Svenska fotbollsspelare
Spelare i IFK Värnamo
Spelare i Trelleborgs FF
Spelare i Superettan
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Födda 1995
Levande personer
Män